La Copa Davis 1997 fue la 86.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.

Grupo Mundial

Final 

In USA: ESPN
en Chile Universidad Católica de Chile Televisión

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1997
Tenis en 1997